Reykjavíkurkjördæmi norður (ou Reykjavik Nord) est une des six circonscriptions électorales en Islande et une des deux que compte la municipalité de Reykjavik.

Description géographique et démographique 

Cette circonscription ne comprend que la partie Nord de la municipalité de Reykjavik. La circonscription dispose de 11 sièges à l'Alþing. Cette circonscription a été instaurée par la réforme constitutionnelle de 1999 et les premières élections législatives ont eu lieu dans cette circonscription en 2003.

D'après le recensement de 2007, la population de cette circonscription est de .

Élections 
Résultats des élections législatives de 2009 :

Députés élus 
Voici la liste des députés élus lors des élections législatives de 2009:

 Jóhanna Sigurðardóttir (Sam)
 Katrín Jakobsdóttir (Vg)
 Illugi Gunnarsson (Sja)
 Helgi Hjörvar (Sam)
 Árni Þór Sigurðsson (Vg)
 Valgerður Bjarnadóttir (Sam)
 Pétur H. Blöndal (Sja)
 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (Fram)
 Þráinn Bertelsson (Mc)
 Álfheiður Ingadóttir (Vg)
 Steinunn Valdís Óskarsdóttir (Sam)

 Sam: Samfylkingin (Alliance)
 Sj: Sjálfstæðisflokkur (Parti de l'indépendance)
 Fram: Framsóknarflokkur (Parti du progrès)
 Vg: Vinstrihreyfingin (Mouvement des verts et de gauche)
 Mc:Borgarahreyfingin (Mouvement des citoyens)

Circonscription électorale en Islande
Höfuðborgarsvæðið